Charlotte von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Christiane Sophie Charlotte von Brandenburg-Kulmbach (1733–1757), Prinzessin aus dem Hause Hohenzollern und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Dorothea Charlotte von Brandenburg-Ansbach (1661–1705), durch Heirat Landgräfin von Hessen-Darmstadt
 Friederike Charlotte von Brandenburg-Schwedt (1745–1808), Fürstäbtissin des Stifts Herford
 Luise Charlotte von Brandenburg (1617–1676),  Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Kurland
 Sophie Charlotte von Brandenburg-Bayreuth (1713–1747), Prinzessin aus dem Hause Hohenzollern und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar und Sachsen-Eisenach
 Johanna Charlotte von Anhalt-Dessau (1682–1750), Prinzessin von Anhalt-Dessau und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Schwedt und Fürstäbtissin von Herford
 Viktoria Charlotte von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1715–1792), Prinzessin von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth
 Charlotte von Preußen